Harry und die Hendersons steht für:

 Harry and the Hendersons, Originaltitel von Bigfoot und die Hendersons, US-amerikanischer Film von William Dear (1987)
 Harry und die Hendersons (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1991 bis 1993)